NGC 3285 (другие обозначения — ESO 501-15, MCG -4-25-19, AM 1031-271, IRAS10312-2711, PGC 31217) — спиральная галактика с перемычкой (SBa) в созвездии Гидры. Открыта Джоном Гершелем в 1835 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 3285 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 3285 в группу также входят ESO 436-42, ESO 436-44, ESO 436-45, ESO 436-46, ESO 437-17, ESO 437-25, ESO 437-4, ESO 437-9, ESO 501-13, ESO 501-41, ESO 501-42, ESO 501-51, ESO 501-56, ESO 501-66, PGC 31245, PGC 31252, PGC 31288, PGC 31401, PGC 31447, PGC 31541, PGC 31581 и PGC 31637.

Примечания 

 

3285
Гидра (созвездие)